Aránzazu hace referencia a varios artículos:

Lugares
Aránzazu, (en euskera y oficialmente Arantzazu) es una localidad de Vizcaya, País Vasco
 Aranzazu, Colombia, municipio del departamento de Caldas
 Santuario de Aránzazu, templo de Oñate, provincia de Guipúzcoa, origen del nombre

Personas
Aránzazu, nombre propio
Aranzazú Yankovic, actriz chilena

Navíos
Aránzazu (1814), buque de la Armada Argentina

Arantzazu
Arantzazu Martínez, pintora